Autorretrato — tipo de pintura

Pinturas notórias 
Autorretrato (1900, Mondrian)
Autorretrato (1918, Mondrian)
Autorretrato (Aurélia de Sousa)
Autorretrato (Columbano Bordalo Pinheiro)
Autorretrato (Eliseu Visconti)
Autorretrato (1899, Picasso)

Desambiguações de pintura